Hitokiri Battōsai ("Battosai el asesino" o "Battosai el destajador" en español) es el apodo que se ganó Kenshin Himura, personaje central del manga y anime Rurouni Kenshin, durante el tiempo en que fue un asesino al servicio de los Ishin Shishi a finales de la era Tokugawa. Además, en el anime se conoce con este nombre a una parte de la personalidad de Kenshin, la que se forjó durante esa época.

A diferencia del Kenshin noble, gentil y pacífico que no desea matar, Battōsai el destajador es justamente su opuesto: con sed de sangre, sin compasión con el rival y capaz de asesinar a cualquier persona, sea querida o un desconocido. Es la parte de su personalidad que Kenshin no desea dejar salir, pues puede ser peligrosa para quienes él ama y la que le hizo escribir en sangre su leyenda.

Aparte de en las OVA's de Rurouni Kenshin, que narran los hechos de Kenshin durante su época como asesino, la personalidad de battoussai aparece tres veces en el anime: la primera, cuando se enfrenta a Jine Udo para rescatar a Kaoru. Kenshin, enojado deja libre a su personalidad asesina para vencer el combate, pero es detenido por Kaoru antes de que mate a su rival. También se ve en la lucha entre Himura y Saito, más tarde se nota en la lucha con Sawagejō Chō debido a que amenazó con matar a una niña y este se convirtió en Battosai pensó haberlo matado pero era una espada sin filo.

Con el tiempo, Himura aprende a controlar esa personalidad oculta de sí, y es capaz de vencer a sus rivales con un espíritu de protección hacia los demás, y no como el destajador que fue hace 10 años.

Hitokiri Battosai